Pehar Clarencea Campbella (izvorno: Clarence S. Campbell Bowl) godišnja je nagrada NHL-a namijenjena „pobjedniku doigravanja Zapada”, dakle predstavniku svoje konferencije u velikoj završnici Stanleyjeva kupa. S druge strane, Prinčevim trofejem nagrađuje se finalist-predstavnik Istoka. S obzirom na to da nagrađenim momčadima preostaje samo jedna serija do najvećeg ostvarenja, osvajanja Kupa lorda Stanleyja, igrači često odbijaju dirati konferencijske pehare.

Campbellova nagrada ustanovljena je u sezoni 1967./68. udvostručenjem lige sa šest na dvanaest momčadi i posljedičnom podjelom prvenstva na istočnu i zapadnu polovicu. 

Clarence Campbell bio je predsjednik lige od 1946. do 1977.

Povijest

Zapadna konferencija nosila je Campbellovo ime 1974. — 1993. Od pokretanja nagrade 1967. godine do kraja sezone 1980./81., Campbellov pehar odlazio je pobjedniku regularne sezone Zapada, a od onda pobjedniku doigravanja Zapada.

Prvak reg. dijela prvenstva Zapada (1967. — 1974.)

Prvak reg. dijela prvenstva Campbellove konferencije (1975. — 1981.)

Prvak doigravanja Campbellove konferencije (1982. — 1993.)

Prvak doigravanja Zapadne konferencije (1994. — )

Sezona 2004./05. otkazana je u potpunosti.

Izvori

 NHL